Артур Пуга () — латвийский государственный деятель, учёный, спортсмен-шашист.

Служил в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики. Посол Латвии в Узбекистане (с октября 1999 по май 2002 (2 года 8 месяцев)). Советник
Министерства иностранных дел Латвийской Республики (с июля 1990 по октябрь 1999 (9 лет 4 месяца))

Был Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Киргизии с 2001 г.

Доцент Латвийского университета (1982—1994), доктор истории (1992).

Бронзовая медаль в составе сборной Латвии по шашкам на командном чемпионате СССР среди юношей (Севастополь, 1968 год) (за сборную играли также Владимир Вигман и Дзинтра Пудане).

Автор трудов:
 «Европа: Латвийско-российский мирный договор 1920 года. Документы, свидетельства, выводы».

Примечания 

Послы Латвии в Киргизии
Шашисты Латвии
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Латвийского университета